Erik De Beck, Belgisch atleet
 Karolien De Beck, Vlaams actrice

Zie ook 
 Beck (doorverwijspagina)